

Arredamento
 cassone – pezzo d'arredamento in voga nel Medioevo e nel Rinascimento, simile alla cassapanca

Automobilismo 
 nei veicoli adibiti al trasporto, parte della carrozzeria destinata a contenere il carico
 carro porta-munizioni, ruotato o cingolato, adibito al trasporto di munizionamento di primo impiego dell'artiglieria campale

Gastronomia 
 cassone o crescione – variante della piadina romagnola, farcita, ripiegata e cotta

Geografia 
 Cassone – frazione di Malcesine (provincia di Verona)

Persone 
 Andrea Cassone (1929-2010) – arcivescovo cattolico italiano
 Cassone della Torre detto anche Cassono o Gastone (...– 1318) – patriarca cattolico italiano
 Céline Cassone (...) – danzatrice francese
 Gabriele Cassone (1960) – trombettista italiano
 Leopoldo Cassone (1868-1935) – compositore italiano

Altro 
 Cassone Adimari – dipinto a tempera su tavola dello Scheggia, conservato nella Galleria dell'Accademia di Firenze

Altri progetti